Louis Dumesnil ist der Name folgender Personen:

* Louis Goulard Dumesnil (~1650–1702), französischer Koch und Tenor
 Louis Michel Dumesnil (1680–1762), französischer Maler